Giovanni Scalfarotto (1672-1764) – architetto italiano
 Ivan Scalfarotto (1965) – politico italiano